Michigan  — студийный альбом американского автора-исполнителя и мультиинструменталиста Суфьяна Стивенса, изданный 1 июля 2003 года на лейблах Sounds Familyre, Asthmatic Kitty/Secretly Canadian и Rough Trade.

История 
Альбом стал первым в серии Стивенса «Fifty States Project (1995—2006)», в которой он запланировал записать 50 альбомов о каждом из штатов США. Однако, Стивенс выпустил только два альбома о штатах, прежде чем признать, что проект был «рекламным трюком». Другим альбомом стал Illinois, который вышел в 2005 году.

К 2005 году было продано 27 тыс. копий в США по данным Nielsen SoundScan.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: AllMusic, Pitchfork, Uncut.

Список треков

Примечания

Ссылки 
 Asthmatic Kitty’s page for Michigan 
 
 

Альбомы Суфьяна Стивенса
Альбомы Asthmatic Kitty
Концептуальные альбомы
Альбомы Rough Trade Records
Альбомы Secretly Canadian
Музыка в Мичигане